(1838–1901) – generał piechoty Armii Imperium Rosyjskiego

 Stanisław Żyliński (1882–1940) – major saperów Wojska Polskiego, zamordowany w Charkowie, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości, brat Hektora
 Stanisław Żyliński (ur. 1893) – żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Żyliński ps. „Cukierek” (1924–1944) – żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski

Uwagi

Przypisy